Hieronder volgt een lijst van de 419 gemeenten (communes) in het Franse departement Ain (departement 01).

 
Ain